Моданг:

 Моданг — австронезийский народ в Индонезии;
 Моданг — язык одноимённого народа;
  — населённый пункт в округе Пасер, Восточный Калимантан, Индонезия.